SMB eller smb har flere betydninger:
 Server Message Block - (SMB/CIFS)
 System Management Bus
 SMB-stik
 Seksuelt misbrug af børn